Hovgaard-Insel ist der Name folgender nach dem dänischen Marineoffizier und Polarforscher Andreas Peter Hovgaard benannter Inseln:

 Hovgaard-Insel (Karasee)
 Hovgard Island im Wilhelm-Archipel (Antarktis), im deutschen Sprachraum als Krogmanninsel bekannt
 Hovgaard Ø, Insel vor der Ostküste Grönlands

Siehe auch:
 Hovgaard Islands, Inselgruppe in Nunavut, Kanada